Scacco al diavolo (The Soul Collector) – romanzo di Paul Johnston, I nuovi bestsellers Special n. 105s
 Il rumore degli angeli (The Soul Collector) – film per la televisione del 1999 diretto da Michael Scott